Таймас Губденский () (конец 18 века, Губден, Дагестан — 24 августа 1859 года, Гуниб, Дагестан) — северо-кавказский военный деятель, абрек и один из приближённых наибов имама Шамиля, участник Кавказской войны 1817—1864 годов.

Биография 
Таймас Губденский родился в конце 18 века в селе Губден. Выделялся своей смелостью и отвагой. Он был выходцем из обычной крестьянской семьи. По преданию он совершил какое-то преступление. Старшина села Джанай с сельским кадием решили за это отрезать ему кончик носа. Таймас принял это за оскорбление и ушёл к Шамилю, чтобы отомстить обидчикам. Затем он тайно приехал в Губден и убил Джаная.

По другой версии, он относился враждебно к шамхальской семье за произвол, поэтому он выехал к Шамилю в знак протеста против гнёта феодалов. По приказу шамхала Тарковского ему отрезали кончик носа. В одном из боёв против царских войск он убил 11 солдат. Когда устал настолько, что не мог держать саблю, его захватили в плен. На допросе у генерал-губернатора Дагестана в Темир-Хан-Шуре он сказал, что Шамиля невозможно победить, но можно купить. Генерал дал ему большую сумму денег и отправил к Шамилю, а он половину из них раздал семьям погибших мюридов, половину передал в казну имамата.

О сражении и плене со слов Александра Дюма 
25 октября 1858 года. «Магомет-Иман Газальев собрал всю свою татарскую милицию — около двухсот человек — и ещё сто человек охотников» и вступает в бой с отрядом горцев «под предводительством известного абрека Гобдана "(Губдена), именуемого Таймас Гумыш-Бурун". В полдень увидели дым вблизи дороги на Карабудахкент, с конвоем (12 человек) двинулись туда и встретили группу татар. «Люди в папахах узнали нас или, лучше сказать, узнали своих друзей. Они кричали "ура!", а некоторые подняли руки с ношей, нам уже понятной. Раздались крики: "Головы! Головы!" Не стоило спрашивать, что это были за трофеи. Красноречивей всего выглядели четыре или пять отрубленных и окровавленных голов, ещё более живописными были уши, вдетые на рукоятки нагаек. Но вот прибыл и арьергард; он вез трех мертвых и пять пленных. Ещё трое раненых едва могли держаться на своих конях и ехали шагом. Пятнадцать горцев были убиты, трупы их находились в полумиле от нас, в овраге Зилли-Кака».

Военный историк В. Потто в одном из своих трудов 
«У горцев превосходил своими наездами губденовский абрек по имени Гумуш-Бурун — „серебряный нос“, получивший такое заглавие потому, что собственного носа он лишился в каком-то бою».

Набег на аул Охли 
«Однажды наиб Абакар-Хаджи из Акуша организовал для набега на аул Охли отряд во главе с командиром его (Доного М. — Д. Х. М.) братом, известным смельчаком Хамзатом из Гоцо. На окраине аула Охли стояли караульные казармы с небольшим орудием на крыше для тревоги. Нападавшие приготовили деревянную лестницу и арбу, вечером подошли к аулу, окружили казарму, а на крышу взошёл мухаджир из Губдена Таймас по кличке "серебряный нос" с двумя мюридами. Они убили солдата, охранявшего орудие, сбросили пушку с крыши на землю и, погрузив на арбу, увезли».

Набеги на Грузию и Закатальский округ 
Сообщается, что он из Грузии угнал табун лошадей, убил прославленного грузинского героя Азнаура, который с группой воинов преследовал его, и привел табун к Шамилю, а коня Азнаура подарил сыну Шамиля Гази-Мухаммаду.

Гибель

Из источника о его гибели из слов наиба Инкачилау Дибира 
24 августа 1859 год. Имам Шамиль провёл эту ночь на нижнем завале, расположенном на восточном скате горы Гуниб. Завал этот охранялся отрядом всего из 40 мюридов-мухаджиров, который возглавлял известный тогда всему Дагестану абрек по имени Таймаз из селения Губден. Едва перед рассветом имам уехал в Верхний Гуниб, как на этот завал устремился русский отряд, поднявшийся с восточной стороны горы. Встретив его несколькими выстрелами на своих пушек, которые затем были сброшены в кручу, Шамиль с 5 мюридами поспешно отступил в аул, опасаясь быть отрезанным от него другой русской колонной, показавшейся в это время с севера. После горячей перестрелки мухаджиры также оставили завал, но их путь к аулу уже был преграждён отрядом, поднявшимся с юга. Будучи окружены таким образом, Таймаз и его люди выхватили тогда кинжалы и шашки и кинулись на русских. Завязалась отчаянная рукопашная свалка, в которой пали все мухаджиры без исключения и не меньшее число русских. Это был единственный жаркий и кровавый эпизод в день падения Гуниба. Когда Таймаза схватили, он, увлекая за собою двух солдат, державших его за руки, бросился в пропасть.

Князь Александр Барятинский: «В этой схватке мы русские потеряли около 100 человек, почти исключительно изрубленных шашками и кинжалами».

Хаджи Али Чохский по этому поводу добавляет: «… никто из них не успел пробраться в селение к Шамилю. Это были самые храбрейшие. Если бы эти мюриды успели достигнуть селения, то ещё дня три продолжилась бы осада селения Гуниб…».

Героическая смерть Таймаза также зафиксирована в устном народном творчестве народов Дагестана. Исторически не достоверный кумыкский рассказ:

Примечания 

Наибы Имама Шамиля
Персоналии:История Дагестана
Участники Кавказской войны